Raphitoma är ett släkte av snäckor som beskrevs av Bellardi 1847. Enligt Catalogue of Life ingår Raphitoma i familjen Turridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen kägelsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Raphitoma